Il doppio del torneo di tennis Nordea Nordic Light Open 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrici Eva Birnerová e Jarmila Gajdošová che hanno battuto in finale Yan Zi e Zheng Jie 0–6, 6–4, 6–2.

Teste di serie 

 Yan Zi /  Zheng Jie (finale)
 Eléni Daniilídou /  Jasmin Wöhr (semifinali)

 Juliana Fedak /  Nastas'sja Jakimava (primo turno)
 Gabriela Navrátilová /  Vladimíra Uhlířová (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nordea Nordic Light Open 2006